Elitserien i handboll 2006/2007 kan betyda:

Elitserien i handboll för herrar 2006/2007 (Sverige)
Elitserien i handboll för damer 2006/2007 (Sverige)
Eliteserien i handboll för herrar 2006/2007 (Norge)
Eliteserien i handboll för damer 2006/2007 (Norge)